Зворникская крепость — средневековый замок, расположенный в городе Зворник, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, на горе Младевац с видом на долину Подринье. Крепость находится на высоте 147 метров над уровнем моря.

История 
Средневековый город Зворник под названием «Джурджевград» или «Кула град» впервые упоминается как собственность боснийской средневековой феодальной семьи Златоносовичей в 1410 году, когда в этом районе находился венгерский король Сигизмунд. Он был, вероятно, построен в XII или XIII веке и является одной из крупнейших средневековых крепостей в Боснии и Герцеговине.

Австро-Венгрия 
Часть этого сооружения была разрушена в 1878 году во время австро-венгерского вторжения в Боснию и Герцеговину.

Вторая мировая война 
Усташские формирования фашистского Независимого государства Хорватия заняли крепость вместе с остальной частью Зворника и большей частью Боснии в апреле 1941 года. Крепость была освобождена в июле 1943 года 1-й Пролетарской бригадой во время битвы за Зворник.

Боснийская война 

Начиная с 8 апреля 1992 года, около 300 солдат Армии Республики Босния и Герцеговина защищали крепость от сербских солдат Югославской народной армии на первых этапах Боснийской войны. После Боснийской войны Зворник стал частью Республики Сербской, и новое сербское правительство построило церковь на территории крепости и перенесло церковный колокол из деревни Дивич в новую церковь, чтобы отметить их победу над боснийцами.

В мае 2013 года в Кула-граде были обнаружены останки нескольких жертв войны 1990-х годов.

Галерея

Примечания 

Замки Боснии и Герцеговины
Зворник
Здания и сооружения Республики Сербской
Национальные памятники Боснии и Герцеговины